Ansel Elgort (1994-), acteur américain.
Arthur Elgort (1940-), photographe de mode américain.
Patronyme juif